Battimenti – in acustica e musica, e in tutti i fenomeni ondulatori, sono l'effetto della sovrapposizione di due suoni (o altre onde) di frequenza vicina ma differente
 Battimento – in medicina è il palpito cardiaco
 Battimento – in fisiatria è un tipo di massaggio che si esegue battendo i muscoli con il taglio della mano